

Населені пункти та їхні частини
 Стобно — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Стобно — село в гміні Тухоля Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стобно — село в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Стобно — село в гміні Ґодзеше-Вельке Каліського повіту Великопольського воєводства
 Стобно — село в гміні Колбасково Полицького повіту Західнопоморського воєводства
 Стобно — лісова осада в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Примітки